Футбол — один из самых популярных видов спорта в  Казахстане.

История футбола в Казахстане 

В 1913—1914 годы в Семипалатинске появляются первые казахстанские футбольные команды: ССК, «Олимп», «Ласточка», «Орлята» и «Ярыш». По одной из версий в Семипалатинск, входивший тогда в число крупнейших в Средней Азии и Сибири торговых центров, футбол был «завезен» побывавшими здесь британскими купцами. В составе ФК «Ярыш» выступал прославившийся впоследствии далеко за пределами Казахстана литератор, этнограф и поэт Мухтар Ауэзов (1897—1961). Вместе с Мухтаром Ауэзовым пионерами отечественного футбола в составе «Ярыша» были Ахметсалим Каримов (капитан), Касымхан Мухаммедов, Салах Хисматуллин, Зиятдин Рыспаев, Мухаммед Сайдашев, Юнис Нигматуллин, Амиржан Сыздыков, Габдулхан Габбасов, Мухамедулла Курманов, Гусман Ямбушев, Сабыржан Ахмедшин, которые вместе с другими энтузиастами положили начало развитию казахстанского футбола. Согласно сведениям, найденным казахстанским историком Евгением Юдиным, именно «Ярыш» стал первой казахстанской командой, сыгравшей международный поединок. Речь идет о нескольких матчах «Ярыша» с футболистами, из числа содержавшихся в Семипалатинске военнопленных времен первой мировой войны. Определённый интерес к этим играм вызывает то, что, как сообщал в своих материалах Евгений Юдин, в составе команды пленных против «Ярыша» несколько раз сыграли два участника Олимпийских игр 1912 года. Свои матчи первые казахстанские футболисты проводили на площади, где до революции каждую осень развертывалась знаменитая в то время Семипалатинская ярмарка. После революции 1917 году в городах Павлодар и Усть-Каменогорск появились новые футбольные клубы — «Ястреб» и «Марс».

Во всесоюзных соревнованиях казахстанские футболисты ещё принимали участие в 1927 году на чемпионате РСФСР как сборная Казакской АССР. А в 1934 году сборная Алма-Аты участвовала в турнире четырёх столиц, проводимом в Ташкенте, сборная Алма-Аты заняла 3-е место, пропустив вперед сборные Ашхабада и хозяев поля, обыграв команду Фрунзе. С 1936 года проводилась Чемпионат Казахской ССР (первый чемпион — сборная Алма-Аты) и разыгрывалась Кубок Казахской ССР (первый обладатель — «Динамо» Алма-Ата). В 1940 году Динамо Алма-Ата выиграла Кубок СССР среди производственных коллективов.
На I-й Спартакиаде народов СССР 1956 года сборная Казахской ССР заняла 15-е место, в дальнейших розыгрышах — 7-е (1979), 10-е (1983), 8-е (1986).
Первым представителем Казахской ССР в высшей лиге чемпионата СССР был «Кайрат» Алма-Ата (1960). Лучшее достижение клуба — 7-е место (1986).

После независимости в 1992 году Федерация футбола Казахстана была принята в ФИФА и АФК. В 2002 году Федерация футбола Казахстана приняла решение перейти из АФК в УЕФА.

Клубный футбол

Система футбольных лиг 
Систе́ма футбо́льных лиг Казахстана состоит из трёх уровней и управляется двумя организациями: Профессиональной футбольной лигой Казахстана и Федерацией футбола Казахстана.

Разыгрываемые турниры 
Футбольный сезон Казахстана состоит из трёх турниров: Чемпионат Казахстана, Кубок Казахстана и Суперкубок Казахстана. Как правило, Суперкубок разыгрывается за неделю до старта сезона Чемпионата, а финал Кубка обычно является завершающей игрой сезона.

Титулованные клубы 
Начиная с 1992 года выиграли как минимум один титул 15 футбольных клубов, при этом все они стали обладателями Кубка Казахстана. На сегодняшний день 6 из них не существуют (Астана-1964, Спартак (Семей), Достык (Алма-Ата), Восток (Усть-Каменогорск), Алма-Ата и Иртыш). Чемпионами Казахстана по футболу становились 9 команд, а обладателями Суперкубка 6 клубов. В своем активе все три титула имеют только 6 клубов (Спартак (Семей), Актобе, Шахтёр (Караганда), Астана, Кайрат (Алма-Ата) и Тобол). Учитывая официальные турниры под эгидой Федерации футбола Казахстана, наиболее титулованным клубом Казахстана является алматинский Кайрат.

 Курсивом отмечены ныне несуществующие или не принимающие в текущем розыгрыше клубы
 Полужирным выделены наилучшие результаты

Титулы клубов по годам 

 Курсивом отмечены ныне несуществующие или не принимающие в текущем розыгрыше клубы
 Полужирным выделены наилучшие результаты

Участие в международных турнирах 
С чемпионата 1993 года победитель соревнования получал право выступления в Азиатском кубке чемпионов. Наивысшим достижением казахстанских клубов является 4-е место павлодарского «Иртыша» в розыгрыше сезона 2000/2001 года.

Чемпион 2000 года, «Женис» из Астаны, не принял участие в розыгрыше 2001/2002 года, так как федерация футбола Казахстана вошла в состав УЕФА.

Начиная с розыгрыша Кубка 1993 года обладатель трофея получал право участия в Кубке обладателей кубков Азии.

В случае, если обладатель Кубка Казахстана становился чемпионом, то его место занимал финалист Кубка. Такая ситуация сложилась в 1995 году, когда семипалатинский «Елимай» сделал «золотой дубль» и путёвку в турнир получил «СКИФ-Ордабасы».

Наивысшим достижением казахстанских клубов была стадия четвертьфинала в сезонах 1996/97 (шымкентский «СКИФ-Ордабасы») и 2000/01 (алматинский «СОПФК Кайрат») в зоне Западной Азии.

Национальная сборная Казахстана 

Первый официальный матч сборная провела 1 июня 1992 года против сборной Туркменистана, окончившихся со счетом 1:0. Домашние матчи в основном проводит в Астане на стадионе «Астана Арена».

Стадионы

Примечания